Josefstadt – dzielnica Wiednia
  niemiecka nazwa dzielnicy Budapesztu Józsefváros
 niemiecka nazwa miasta Jaroměř
 niemiecka nazwa dzielnicy Pragi Josefov